( en anglais) peut faire référence à :

Patronyme 
 Sen Dog (né en 1965), rappeur américano-cubain

Toponymes 
 Lac Dog, lac américain en Californie

Cinéma 
 Palme Dog, prix indépendant remis pendant le Festival de Cannes
 Dog, court-métrage sorti en 2002
 Dog,  film américain réalisé par Reid Carolin et Channing Tatum et sorti en 2022
 Dog vs. Dog, film américain réalisé par King Vidor, sorti en 1918
 Dog, film américain réalisé par Timothy Gates, sorti en 2009
 Red Dog, film australien réalisé par Kriv Stenders, sorti en 2011
 Alpha Dog, film germano-américain sorti en 2006
 Dog Pound, réalisé par Kim Chapiron sorti en 2010
 Dog Eat Dog, film de 1916

Voir aussi 
 Dog TV, chaîne de télévision américaine privée